hrabstwo Delaware (ang. Delaware County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Delaware (ang. Delaware County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Delaware (ang. Delaware County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Delaware (ang. Delaware County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Delaware (ang. Delaware County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Delaware (ang. Delaware County) w USA, w stanie Pensylwania